Tangail kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Tangail, ort, Dhaka, 
 Tangail (distrikt), Dhaka, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar